Держа:

 Держа (приток Волги) — река в России, протекает в Тверской области.
 Держа (приток Касни) — река в России, протекает в Смоленской области.

См. также 
 Дёржа